El término traducción puede referirse, a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Actividad de traducción 
 Traducción de un texto en un idioma (texto fuente) a un texto en otro idioma (texto meta).
 Traducción jurada, traducción (certificada por la ley) de documentos jurídicos u oficiales.
 Traducción técnica, traducción de textos especializados (científicos y tecnológicos).

Obras literarias 
 La traducción, obra literaria de Pablo de Santis.

Genética 
 Traducción del ARN mensajero en las células, para la biosíntesis de las proteínas.

Informática 
 Traducción automática, programa informático que, con ciertas falencias, genera la traducción de un texto a uno o varios idiomas.
 Traducción automática estadística, paradigma de traducción automática donde se generan traducciones basadas en modelos estadísticos y de teoría de la información.

Wikipedia 
 Ayuda:Cómo traducir un artículo
 Wikipedia:Traducciones